Николай Георгиевич Пучко́в (21 февраля 1939 — 5 сентября 2013) — советский и российский кинооператор. Лауреат Государственной премии СССР (1983).

Биография 
В 1975—1999 годах работал оператором-постановщиком ЦКДЮФ имени М. Горького.

Похоронен на  в Мытищах.

Семья 
Сын — киноактёр Максим Пучков (1968—1998).

Дочь — Елена.

Творчество

Фильмография 

 1978 — Злой дух Ямбуя
 1980 — Однажды двадцать лет спустя
 1981 — Праздники детства
 1982 — За старым забором (короткометражный)
 1983 — Воробей на льду
 1984 — Парашютисты
 1985 — Говорит Москва
 1987 — Импровизация на тему биографии
 1988 — Ёлки-палки!
 1989 — Двое на голой земле
 1991 — Иван Фёдоров (Откровение Иоанна Первопечатника — телевариант)
 1993 — Альфонс
 1993 — Супермен поневоле, или Эротический мутант
 1996 — Агапэ
 2007 — День выборов
 2011 — Радуга

Награды 
 Государственная премия СССР (1983) — за фильм «Праздники детства»
 Золотая медаль имени А. П. Довженко (1986) — за фильм «Говорит Москва».

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Киностудия имени М. Горького